Sjuvajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjuvajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (43,5 ha)
Sjuvajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,97 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn